Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 823 dans le monde.

 RS-823 au Brésil
 Route nationale 823 en France